Ночные кошмарики () — компьютерная игра, созданная  и Window Painters Ltd. в 1997 году, и вдохновившая создание одноимённого мультипликационного сериала силами Walt Disney Television Animation.

Сюжет 

Десятилетний мальчик по имени Нэд (в русском переводе — Пупок) остаётся один дома на ночь. Нэд боится темноты и ему часто снятся кошмары. Игра начинается когда он засыпает и путешествует через пять порталов, каждый из которых ведет к одному из его страхов: Кладбище, Больница, Туалет, Чердак и Школа. Каждый из порталов имеет своего «хранителя» в виде тени, которые постоянно подкалывают героя. По мере прохождения игры тени превращаются в реальных людей из жизни Нэда.

В игре есть два окончания. «Плохой конец» наступает при использовании больше чем 8 досрочных выходов из порталов. Нэд продолжает всего бояться. «Хорошее» окончание — Нэд просыпается, встречает родителей и больше ничего не боится.

Озвучивание 
 Гэрри Андерсон — Кладбищенская тень/Дедушка
 Джэф Цезарио — Школьная тень/Билли Блэкбирд
 Стив Кун
 Дэвид Холмс
 Майкл О’Майли
 Эди Макклёрг — Дракон-рассказчик
 Куртлэнд Мид — Нэд
 Минелла, Лани — Мама Нэда
 Наджими, Кэти
 Уэнтворт, Александра — Больничная тень/Доктор Ключник

Примечания 

Компьютерные игры 1997 года
Игры для Windows